На летних Олимпийских играх 1976 года сборная ФРГ завоевала 10 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей, что вывело сборную на 4-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Водное поло

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа C

 Финальный раунд

Итог: 6-е место

Ссылки 
 Сборная ФРГ  на сайте sports-reference.com 

1976
Страны на летних Олимпийских играх 1976 года